Oligoplites är ett släkte av fiskar. Oligoplites ingår i familjen taggmakrillfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Taggmakrillfiskar
Oligoplites